Empis peut désigner :
Empis, genre de mouches prédatrices à longues pattes de la famille des Empididae ;
Adolphe-Dominique-Florent-Joseph Simonis, dit Empis (1795-1868), auteur dramatique français.

Nom de plume